Draga je lahko:

V geografiji 
 Draga (dolina) - manjša dolina, navadno stranska
 Draga (zaliv) - manjši ozek zaliv
imena dolin in  v Sloveniji 
Draga, dolina v Begunjah na Gorenjskem pod Begunjščico
Draga, dolina Rokave, pritok in vzporedna dolina Dragonje v Slovenski Istri
Draga, dolina pod Podgorjem pod Slavnikom
Dolina Drage z ribniki pri Igu (Draga pri Igu)
Dolenjska draga, potok južno od Ilirske Bistrice
Draga Svetega Jerneja (Baia di San Bartolomeo) ob meji z Italijo (Lazaret)
Belica draga, snežniško pogorje
Črna draga, dolina/udornica? pod Sviščaki na Snežniku
Grda draga, na Sviščakih, Snežnik
Klofučka draga, Bela Krajina
Mojska draga pod Poldanovcem, Trnovski gozd
Mrzla draga, Kočevski Rog
Smrekova draga, Trnovski gozd (naravni rezervat Golaki in Smrekova draga)
Smrekova draga, na severnem pobočju Snežnika (Pekel)
Široka draga, del Baške grape pri Grahovem ob Bači (med Knežo in Koritnico)
Vinkina draga, snežniško pogorje
ulično ime Draga v Ljubljani (Koseze)

Osebno ime 
 Draga, žensko osebno ime

Naselja v Sloveniji 

 Draga (pri Igu), Občina Ig
 Draga, Občina Loški potok
 Draga, Mestna občina Nova Gorica
 Draga, Občina Škofja Loka
 Draga, Občina Šmarješke Toplice
 Draga, Občina Štore
 Draga pri Sinjem Vrhu
 Draga pri Šentrupertu
 Spodnja Draga, Občina Ivančna Gorica
 Volčja Draga, Občina Renče - Vogrsko
 Zgornja Draga, Občina Ivančna Gorica
 Draga, zaselek, del Hrastnika
 Kačja Draga, zaselek Kala nad Kanalom

Tuja naselja in doline z imenom Draga 

Draga Sant'Elia, slov. Draga, v občini Dolina pri Trstu v Italiji 
Draga, Občina Dolina, Italija
 Draga, Občina Tutin, Srbija
Draga, Občina Velika, Hrvaška
 Draga Bašćanska na otoku Krku, Hrvaška
 Draga Lukovdolska, Hrvaška
 Draga Svetojanska, Hrvaška
Draga, krajevni odbor mesta Reka/Rijeka, Hrvaška
Bačićka Draga (zaselek), Hrvaška
Bačina draga, Žumberak, Hrvaška
Bašćanska draga, dolina na otoku Krku, Hrvaška
Blatna draga, Gorski kotar, Hrvaška
Blaževska draga, Gorski kotar, Hrvaška
Brcković Draga, Hrvaška
Brestova Draga, Hrvaška
Brezinškova draga (na meji med Slovenijo in Hrvaško pri Čabru)
Brinjeva Draga, Čabar, Hrvaška
Careva Draga, Hrvaška
Crna Draga, Hrvaška
Donja Lamana Draga, Hrvaška
Erženova draga, Gorski kotar, Hrvaška
Galezova Draga, Hrvaška
Jelenja draga, Gorski kotar, Hrvaška
Kuželjska Draga, dolina pri Kužlju, občina Delnice, Hrvaška
Leskova Draga, občina Ravna Gora, Hrvaška
Leskova draga, dolina v Gorskem kotarju, Hrvaška
Limska Draga - kopno nadaljevanje Limskega kanala, Hrvaška (Istra)
 Lovranska Draga, Hrvaška
Lukinić Draga, Hrvaška
Meka Draga, Zadar
 Mošćenička Draga, Hrvaška
Mrzla Draga, del mesta Vrbovsko, Hrvaška
Prhutova Draga, Čabar, Hrvaška
Senjska Draga, Hrvaška
Smrekova draga, Gorski kotar, Hrvaška
Srednja Draga, Čabar, Hrvaška
Stojdraga, Žumberak, Hrvaška
Supetarska Draga, otok Rab, Hrvaška
Škurinjska Draga, mestni predel na Reki, Hrvaška
Vela draga, kanjon in naravni spomenik v podnožju Učke
Vela draga, Goli otok, Hrvaška
Velika Draga, Žumberak, Hrvaška
Vodena Draga, Hrvaška
Vrbanska Draga, Hrvaška
 Zlobinska Draga, Gorski kotar, Hrvaška 
Županova draga, Gorski kotar, Hrvaška

Prireditve 

 Študijski dnevi Draga pri Trstu - zamejstvo
 Draga mladih

Župnije 

 Župnija Draga, Škofija Koper
 Župnija Draga, Nadškofija Ljubljana

Glej tudi 

 Drage (razločitev)
 vala
 grapa
 graba
 graben
 kanjon
 soteska
 hudournik
 jarek